Erlachgraben ist ein geographischer Name

von Orten:
 Erlachbach (Gemeinde Bad Bleiberg), Ortsteil der Marktgemeinde Bad Bleibach, Bezirk Villach-Land, Kärnten

von Gewässern:
 Erlachgraben (Altdorfer Würm), rechter Zufluss der Altdorfer Würm bei Altdorf, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg, des rechten Oberlaufs der Würm (Nagold)
 Erlachgraben (Körsch), rechter Zufluss der Körsch bei Denkendorf, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg, und Anfluss des Denkendorfer Erlachsees
 Erlachgraben (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbach bei Sondelfingen, Stadt Reutlingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg, der bei Oferdingen in den Neckar mündet
 Erlachgraben (Traugraben), Oberlauf des Traugrabens bis Michelfeld, Stadt Marktsteft, Landkreis Kitzingen, Bayern, der in den Main mündet

Siehe auch:

 Erlach
 Erlachbach